Celina má více významů:

 celina (step) – dosud neobdělaná půda porostlá trávou
 Celina (kniha) – literární dílo Leonida Iljiče Brežněva z trilogie Vzpomínky
 poštovní celina – poštovní zásilka s natištěnou náhradou poštovní známky